Inês de Portugal (livro)
 Inês de Portugal (filme)

Desambiguações de antropônimos